Inezia (dier), geslacht van zangvogels uit de familie tirannen
 Inezia (plant), geslacht uit de composietenfamilie